Алексе́й Куприя́нов:
 Куприянов, Алексей Андреевич (1908—1990) — советский велогонщик, спортивный руководитель.